Veidemann ist der Familienname von

 Andra Veidemann (* 1955), estnische Ethnologin und Politikerin
 Ralf Veidemann (1913–2009), estnischer Fußballspieler
 Rein Veidemann (* 1946), estnischer Literaturwissenschaftler und Essayist